Rzgów (gromada w powiecie konińskim)
 Rzgów (gromada w powiecie łódzkim)